Die Saison 2003/04 war die 82. Spielzeit der Super 16, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der HC Amiens Somme.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die Gruppe Ost mit acht Mannschaften einen Teilnehmer mehr hatte als die Gruppe West mit sieben Mannschaften. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren acht Teilnehmer wiederum anschließend in den Playoffs den Meister ausspielten. Die übrigen sieben Mannschaften der Hauptrunde mussten anschließend in einer Abstiegsrunde antreten. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Zweite Saisonphase

Finalrunde

Playoffs

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

2003
Eishockeysaison 2003/04